Het ATP-toernooi van Dubai 2016 werd van 22 tot en met 27 februari 2016 gespeeld op de hardcourtbanen van het Aviation Club Tennis Centre in Dubai, de hoofdstad van het gelijk­namige emiraat in de Verenigde Arabische Emiraten.

Het enkelspel werd gewonnen door Stan Wawrinka. Hij versloeg in de finale Marcos Baghdatis met 6-4 en 7-6(13). Het dubbelspel werd gewonnen door Simone Bolelli en Andreas Seppi. Zij versloegen in de finale Feliciano López en Marc López  met 6-2, 3-6 en [14-12].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Dubai
ATP-toernooi van Dubai